Карбондејл има више значења:
 Карбондејл (Илиноис)
 Карбондејл (Пенсилванија)
 Карбондејл (Канзас)
 Карбондејл (Колорадо)